Агорн Андрей (1703, город Холм, сейчас Польша — 1780) — художник, архитектор.

Принимал участие в сооружении костёла в селе Великие Окнины в Збаражском районе, украшал его фресками (1763—1764).

Литература 
 І. Дуда. Агорн Андрій // 

Родившиеся в Хелме
Художники Украины
Архитекторы Украины